Литература в школе — журнал, издающийся с 1936 года (перерыв в 1941 — 1946).

Примечания